Тезомпа има више значења:

 Тезомпа (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Хуан Тезомпа (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику